Шпиківка — річка в Україні
 Шпиківка — село, Вінницька область, Тульчинський район